Max Medina est un personnage de fiction de la série Gilmore Girls. Il apparaîtra surtout dans les deux premières saisons car il deviendra le fiancé d'une des deux héroïnes, Lorelai Gilmore.

Il est professeur de littérature anglaise dans le lycée de Chilton. C'est un personnage romantique, cultivé et intelligent. Son personnage est interprété par Scott Cohen.

Biographie de fiction

Sa relation avec Lorelai

Le moins qu'on puisse dire c'est que la relation qu'ont entretenu Max et Lorelai était complètement passionnelle, même charnelle. Dès la première rencontre, ils tombent sous le charme l'un de l'autre, malgré le contexte un peu délicat (rencontre parents-professeurs). Tel un coup de foudre, ils ne se connaissent pas encore qu'ils ne peuvent déjà se passer l'un de l'autre. Voilà une situation qui diffère totalement de la relation qu'aura Lorelai par la suite avec Luke. Max et Lorelai ne peuvent avoir une discussion sérieuse car ils sont irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Mais peut-on construire une relation durable sur de telles bases ? Lorelai et Max nous ont prouvé que non. Il faut dire que si cette passion nous a tellement fait tressaillir, c'est parce qu'elle était vouée à l'échec dès les premiers instants. Nombreux sont les éléments qui séparaient les deux amants. D'abord, la peur de Lorelai pour l'engagement. Ensuite, l'empressement de Max pour l'engagement (une demande en mariage même pas un an après la première rencontre, c'est rapide !). Ajoutons à cela des sentiments encore bien présents pour Christopher, et plus enfouis pour Luke. Et enfin, Rory. Car celle-ci avait déjà du mal s'adapter à Chilton sans qu'elle ne soit victime de la moquerie de ses camarades, parce que sa mère embrasse passionnément son professeur de littérature lors de la rencontre parents-professeurs.

Ainsi, Max avait beau avoir les qualités les plus recherchées chez un homme, c'est-à-dire beaucoup de charme et un romantisme sans limites (rappelez-vous le millier de marguerites jaunes). Attentionné, il aurait fait un père et un mari idéal. Mais Lorelai n'a pu sauter le pas, et n'a même pas eu le courage d'affronter Max une dernière fois et de régler ses comptes avant son départ pour la Californie. Une rencontre quelques années plus tard nous prouvera une bonne fois pour toutes que Max et Lorelai étaient faits pour s'aimer passionnément, mais pas pour durer éternellement.

Personnage de Gilmore Girls

en:List of Gilmore Girls characters#Max Medina